

Geografia
 Sidi Bel Abbès – città dell'Algeria nordoccidentale, capoluogo della provincia omonima

Persone
 Aziz Abbes Mouhiidine – pugile italiano
 Claude Abbes – calciatore e allenatore di calcio francese
 Emira Abbes – curler tedesca
 Frédéric Abbès – archeologo francese
 Johnny Abbes García – funzionario dominicano
 Nacir Abbes – tennista algerino
 Radouane Abbes – calciatore algerino